Деон Маршалл Томпсон (; род. , Торранс, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Тофаш».

Карьера 
Не став выбранным на драфте НБА 2010 года, Томпсон играл за клуб «Миннесота Тимбервулвз» в Летней лиге НБА. В итоге он подписал контракт с греческим «Икарос», в составе которого в среднем набирал по 14,1 очка, 8,8 подбора и 1,3 блок-шота за игру.

В 2011 году перешёл в «Олимпию» из Любляны, подписав контракт на два года. Но в августе 2012 года игрок и клуб расторгли договор.

В 2012 году Томпсон переехал Германию, где выступал за команды «Альба» и «Бавария».

26 августа 2014 года Томпсон подписал с контракт с китайским клубом «Ляонин Динозаурс». Выступая за команду набирал 18,7 очка и 8,2 подбора в среднем за игру.

23 марта 2015 года перешёл в «Хапоэль» (Иерусалим), подписав контракт до окончания сезона 2014/2015.

20 июля 2015 Томпсон вернулся в «Баварию» и подписал контракт на один сезон.

12 июля 2016 он стал игроком Галатасарая.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Израиля: 2014/2015
  Чемпион Германии: 2013/2014
  Серебряный призёр чемпионата Словении: 2011/2012
  Обладатель Кубка Словении: 2011/2012
  Обладатель Кубка Германии: 2012/2013
  Чемпион NCAA: 2008/2009

В составе сборной США 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2009
  Серебряный призёр Чемпионата Мира (до 19 лет): 2007

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Player Bio: Deon Thompson Профиль на сайте БК «Северная Каролина Тар Хилз»

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки БК «Икарос»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Бавария»
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Тофаш»